

Niemcy 
 Steinitz – dzielnica Drebkau
 Steinitz – dzielnica Salzwedel

Osoby 
 Alexander Steinitz – austriacki dyrygent
 Ernst Steinitz – niemiecki matematyk
 Juwal Steinitz – izraelski polityk
 Wilhelm Steinitz – austriacko-amerykański szachista